Az 1991–1992-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 58. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Lech Poznań nyerte az ezüstérmes GKS Katowice, és a bronzérmes Widzew Łódź előtt. A Motor Lublin, Stal Stalowa Wola, Zagłębie Sosnowiec és az Igloopol Dębica kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1992
Lengyel 1
Lengyel 1